Avanti un altro – programma televisivo italiano trasmesso nel 1994
 Avanti un altro! – programma televisivo italiano trasmesso dal 2011
 Avanti un altro! Pure di sera – programma televisivo italiano trasmesso dal 2017 al 2018, e ritrasmesso dal 2021